В парному розряді жіночого тенісного турніру Virginia Slims of Indianapolis (жовтень) 1985, що проходив у рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1985, Бонні Гадушек і Мері Лу Деніелс виграли титул, у фіналі перемігши пару Пенні Барг і Сенді Коллінз 6–1, 6–0.

Сіяні пари 

 Бонні Гадушек /  Мері Лу Деніелс (чемпіонки)
 Лі Антонопліс /  Кенді Рейнолдс (півфінал)

 Пенні Барг /  Сенді Коллінз (фінал)
 Іва Бударжова /  Марцела Скугерська (півфінал)

Основна сітка

Посилання 

Virginia Slims of Indianapolis